Jezebel steht für:

 die englische Variante des Namens Isebel, zweier Frauen in der Bibel
 den Originaltitel von William Wylers Spielfilm Jezebel – Die boshafte Lady aus dem Jahr 1938
 Jezebel (Lied), Rocksong von Lauri Ylönen und Desmond Child (2022)